Магат:

 Магат — в индуизме и буддизме божественный дух, верховный разум.

Магат — фамилия. Известные носители

 Магат, Израиль Симхович (1883—1937) — русский медик, доктор медицины.
 Магат, Моисей Абрамович (1891—?) — советский врач-онколог. Доктор медицинских наук, профессор.
 Магат, Феликс (род. 1953) — немецкий футболист, полузащитник и футбольный тренер, чемпион Европы и дважды второй призёр чемпионата мира.